Grzyb ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Grzyb (* 1956), polnischer Politiker
 Kinga Grzyb (* 1982), polnische Handballspielerin
 Mojzes Grzyb (1896–1941), galizischer Journalist und Ökonom, siehe Hans Shippe
 Rafał Grzyb (* 1983), polnischer Fußballspieler
 Ryszard Grzyb (* 1956), polnischer Maler, Grafiker und Dichter
 Wolfgang Grzyb (1940–2004), deutscher Fußballspieler